Олена Дементьєва була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки полишила професійний спорт наприкінці сезону 2010.
Петра Квітова виграла титул, у фіналі перемігши Кім Клейстерс з рахунком 6–4, 6–3.

До початку турніру Клейстерс була претенденткою на те, щоб вперше від 2006 року стати 1-ю ракеткою світу, і вона це змогла зробити, досягнувши чвертьфіналу.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=7/WC
| RD1-team01= Я Вікмаєр
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= О Весніна
| RD1-score02-1=61
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Т Бачинскі
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К Коукалова
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ц Піронкова
| RD1-score05-1=65
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06={{Nowrap| Б Заглавова-Стрицова}}
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= В Манасієва
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= П Квітова
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= А Петкович
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Кербер
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=2

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= К Кучова
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К Макарова
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=61

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= К Суарес Наварро
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Б Маттек-Сендс
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=7/WC
| RD2-team01= Я Вікмаєр
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= К Коукалова
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=69
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= П Квітова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=66
| RD2-score04-3=7

| RD2-seed05=6
| RD2-team05= А Петкович
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= К Кучова
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Б Маттек-Сендс
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=LL
| RD2-team08= С Коен-Алоро
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=7/WC
| RD3-team01= Я Вікмаєр
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=63
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= П Квітова
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=7

| RD3-seed03=6
| RD3-team03= А Петкович
| RD3-score03-1=64
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Стефані Коен-Алоро

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2011
Open GDF Suez, одиночний розряд